Электродный водонагреватель — электрический водонагреватель, не использующий нагревательных элементов.

Принцип работы электродного котла 

Процесс нагрева в электроводонагревателе электродного типа происходит посредством протекания электрического тока через теплоноситель, за счет электрического сопротивления которого и происходит нагрев.  Эффективность нагрева зависит от свойств теплоносителя.

Особенности электродных котлов 

 Так как теплоноситель является элементом электрической цепи, то в электродных котлах отсутствует проблема «сухого хода», или, другими словами, если из системы отопления по какой-либо причине вытекает (выкипает) теплоноситель, то электрическая цепь размыкается и котел отключается, тем самым не вызывая аварийных ситуаций.
 Мощность электродных котлов напрямую зависит от температуры теплоносителя - чем ниже температура воды в системе, тем мощность ниже. Номинальный режим нагрева котел обеспечивает в районе какой-то одной фиксированной температуры. 
 Электродные котлы менее инертны, что позволяет эффективнее применять управляющую автоматику.
 Малые габариты и низкая стоимость.
 Электродные котлы требовательны к качеству теплоносителя.

Литература 
 Петько, Виктор Гаврилович. Разработка и исследование проточного электродного водонагревателя : диссертация ... кандидата технических наук : 05.00.00 / В.Г. Петько. - Саратов, 1970. - 212 с. : ил.
 Баженов, Иван Григорьевич. Исследование распределения тока и влияния материала электродов на конструктивные параметры и эксплуатационную надежность электродных водонагревателей : диссертация ... кандидата технических наук : 05.00.00 / И. Г. Баженов. - Харьков, 1970. - 291 с. : ил.

См. также 
 Котёл

Отопительная техника
Теплотехника